Plusieurs œuvres ont pour titre Vie de Jésus ou La vie de Jésus.

Livres 
 La Vie de Jésus, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1796)
 Vie de Jésus ou Examen critique de son histoire, de David-Frédéric Strauss
 Vie de Jésus, d'Ernest Renan (1863)
 La Vie de Jésus, de François Mauriac (1937)
 La Vie de Jésus, de Jean Steinmann (1961), dernier ouvrage mis à l'Index par l'Eglise catholique
 La Vie de Jésus dans le pays et le peuple d'Israël, de Franz Michel Willam

Films 
 La Vie de Jésus, film documentaire de Marcel Gibaud (1951)
 La Vie de Jésus, film de Bruno Dumont (1997)